Enigma – druga koncertowa rezydentura amerykańskiej piosenkarki Lady Gagi odbywająca się w Park Theatre w Las Vegas.

Tło 

W grudniu 2017 roku Gaga ogłosiła swoją dwuletnią rezydenturę w Las Vegas w Park Theatre w Park MGM, która rozpoczęła się 28 grudnia 2018 roku. Umowa kosztowała 100 milionów dolarów i 74 występy z możliwym rozszerzeniem. Piosenkarka opublikowała promocyjny plakat rezydentury, w którym jest pomalowana farbą fosforyzującą, a samo zdjęcie zostało zrobione przez parę fotografów Inez & Vinoodh, a piosenkarka została wystylizowana przez Nicolę Formichetti. 4 grudnia 2018 Gaga podzieliła się filmikiem z próby, w którym przygotowała się do wystąpienia piosenki „Aura”. Pomiędzy różnymi aktami Enigmy występują przerywniki filmowe, w których Gaga nazywa samą siebie jako Enigma.

Rezydentura jest podzielona na dwa typy show: Enigma, gdzie Gaga śpiewa swoje największe przeboje oraz Jazz and Piano, gdzie Gaga śpiewa piosenki z Wielkiego Amerykańskiego Śpiewnika oraz akustyczne wersje swoich piosenek.

Opis koncertów 

Koncerty Enigma zaczynają się filmikiem z Enigmą, alter egiem Lady Gagi, która wita publiczność. Chwilę później piosenkarka pojawia się przywiązana do sufitu, gdzie gra na keytarze swój debiutancki singel – „Just Dance”. Gdy opada na scenę, wykonuje „Poker Face” oraz „LoveGame”. Po tym spotyka Enigmę, która mówi jej kim jest i że zamierza pokazać Gadze przyszłość za pomocą symulacji. Następnie piosenkarka śpiewa „Dance in the Dark” oraz „Beautiful, Dirty, Rich” we fluorescencyjnym kostiumie. Potem Gaga ściąga kurtkę i wykonuje „The Fame”. Po zaśpiewaniu „Telephone” i „Applause” Gaga uświadamia sobie, że w symulacji paparazzi są niebezpieczni i chcą ją pojmać, więc wykonuje utwór „Paparazzi” w kulistej klatce, który unosi się nad ziemią. Lecz po tym paparazzi łapią ją i torturują podczas występu piosenki „Aura”.

Trzeci akt rozpoczyna się piosenką „Scheiße”, gdzie Gaga jest w wielkim mechanicznym robocie, nosząc obcisły kostium zaprojektowany przez futurystycznego designera Ashera Levine’a. Piosenka zamienia się w „Judas”, gdzie Gaga wykonuje długie gitarowe solo. Następnie wykonuje „Government Hooker” ze zmienionymi słowami, dostosowanymi do obecnej władzy Stanów Zjednoczonych. Następnie wykonuje cover piosenki Davida Bowiego „I’m Afraid of Americans”. Po kolejnym przerywniku, Gaga śpiewa „The Edge of Glory” oraz „Alejandro”. Potem Gaga idzie do pianina, gdzie wykonuje „Million Reasons” oraz „Yoü and I”. W ostatnim akcie Gaga śpiewa „Bad Romance” oraz „Born This Way”. Pomiędzy nimi występuje przerywnik filmowy, gdzie Enigma mówi piosenkarce, że nadszedł czas, żeby już poszła, sugerując, że ostatnia piosenka zostanie wykonana. Gdy zespół Gagi opuści scenę, ta wraca, aby wykonać „Shallow” jako bis.

Drugi typ show – Jazz and Piano – nie jest aż tak kompleksowo zaplanowany jak Enigma, ale jest podzielony na cztery akty, w których Gaga zmienia swój strój. Pomiędzy nimi występują przerywniki filmowe, które są czarno-biało, a Gaga mówi w nich jak bardzo lubi jazz i klasyczną amerykańską muzykę. W tym show Gaga wykonuje piosenki, które już wcześniej zcoverowała, np. „The Lady Is a Tramp”, „Orange Colored Sky”, część utworów z albumu Cheek to Cheek, „New York, New York” oraz „La vie en rose”, ale również cztery akustyczne wersje swoich przebojów takich jak: „Poker Face”, „Born This Way”, „Paparazzi” oraz „Bad Romance”.

Listy utworów 
{{Ukryj
|tytuł = Enigma – 28 grudnia 2018
|1 =
 „Just Dance”
 „Poker Face”
 „LoveGame”
 „Dance in the Dark”
 „Beautiful, Dirty, Rich”
 „The Fame”
 „Telephone”
 „Applause”
 „Paparazzi”
 „Aura”
 „Scheiße”
 „Judas”
 „Government Hooker”
 „I’m Afraid of Americans” (cover Davida Bowiego)
 „The Edge of Glory”
 „Alejandro”
 „Million Reasons”
 „You And I”
 „Bad Romance”
 „Born This Way”
 Bis
 „Shallow”
}}
{{Ukryj
|tytuł = Jazz and Piano – 20 stycznia 2019
|1 =
 „Luck Be a Lady”
 „Anything Goes”
 „Call Me Irresponsible”
 „Orange Colored Sky”
 „Poker Face”
 „The Lady Is a Tramp”
 „Cheek to Cheek”
 „I Can’t Give You Anything but Love, Baby”
 „Someone to Watch Over Me”
 „Born This Way”
 „Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”
 „Coquette”
 „What a Diff’rence a Day Made”
 „Paparazzi”
 „La Vie en rose”
 „Just a Gigolo”
 „Lush Life”
 „Bad Romance”
 „Fly Me to the Moon”
 Bis
 „New York, New York”
}}

Daty koncertów

Odwołane koncerty

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Trasy koncertowe Lady Gagi